Kurzschild steht für:

 Kurzschild, siehe Türschild
 Kurzschild, siehe Schild (Schutzwaffe)
 Dreieckschild, aus dem langen Normannenschild abgeleiteter Kurzschild
 Beschusshemmender Schild in Kurzform

Siehe auch:
 Scutellum